Hadley Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Inget land gör anspråk på området. Toppen på Hadley Peak är  meter över havet. Hadley Peak ingår i Ford Massif.

Terrängen runt Hadley Peak är varierad. Den högsta punkten i närheten är Anderson Summit,  meter över havet,  kilometer sydväst om Hadley Peak. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Ford Massif
Berg i Västantarktis
Berg i Antarktis 2000 meter över havet eller högre